Dit is de wereldranglijst van augustus 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 augustus 2012.

Mannen 08